Vauciennes (Marne)
 Vauciennes (Oise)